Bezirk (DDR), bestuurlijke laag in de voormalige DDR
Bezirk (Oostenrijk), bestuurlijke laag in Oostenrijk
Bezirk (Zwitserland), bestuurlijke laag in Zwitserland
Regierungsbezirk, bestuurlijke laag in enkele deelstaten van Duitsland
Bezirk (Beieren)
Stadtbezirk, bestuurlijke laag van grote gemeenten in Duitsland

gebiedsnaam